Joseph LeConte ist der Name folgender Personen:

* Joseph LeConte (Geologe) (1823–1901), US-amerikanischer Geologe und Hochschullehrer
 Joseph Nisbet LeConte (1870–1950), US-amerikanischer Forschungsreisender, Kartograf und Fotograf